Рогачёвка — топоним в России:
 
 Рогачёвка — село в Свободненском районе Амурской области.
 Рогачёвка — село в Новоусманском районе Воронежской области.
 Рогачёвка — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Рогачёвка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Рогачёвка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Рогачёвка — река в Юго-Западном и Западном административных округах Москвы, правый приток Раменки.

См. также 
 Рогачёв (значения)
 Рогачёвское шоссе («Рогачёвка»)